

Persone 
 Angelo Schenoni – abate e prefetto del museo di Parma
 Luigi Schenoni – traduttore italiano
 Remo Schenoni – militare italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria durante il corso della seconda guerra mondiale

Altro 
 Fondo Luigi Schenoni – uno dei fondi della biblioteca Centrale Roberto Ruffilli